Mazzo – frazione del comune italiano di Rho in Lombardia
 Mazzo di Valtellina – comune italiano della provincia di Sondrio in Lombardia
 Mazzo Svengali – mazzo di carte speciale utilizzato per giochi di prestigio automatici